

Сідар-Крік — селище, штат Небраска
 Сідар-Крік — переписна місцевість, штат Аризона